Революционная улица — улица в Автозаводском районе города Тольятти, является одной из центральных улиц района города, наряду с улицей Юбилейной, названа в честь Великой Октябрьской социалистической революции, протяжённостью 7.6 километров.

Описание 
В 1969 году, на улице Революционная № 3 было построено первое комплексное общежитие ВАЗа. До этого по дороге доставляли различные грузы на строительство Волжского автомобильного завода. 

Улица является прямой одной из центральных улиц Автозаводском районе города Тольятти, проходит параллельно с улицей Юбилейной. Улица начинается от улицы Спортивной и заканчивается улицей Дзержинского, общей протяженностью 7,6 километров. Улица Революционная пересекается с Приморским бульваром и Ленинским проспектом, улицей Фрунзе и улицей Свердлова. Проходит параллельно 2, 1, 3, 6, 31, 32 городских кварталов. 

По улице курсируют коммерческие маршруты № 20, 95, 99, 96, 93, 100, 116, 137, 305, 314, 328, муниципальный автобус №9т, №19, №24, №25, №62к, и троллейбус № 14, 13, 18. 

Вдоль улицы расположены остановки общественного транспорта: стадион Торпедо, Приморский бульвар, магазин Экзотика, ТЦ Русь, Дом быта Орбита, магазин 1000 мелочей, Ателье мод, Кинотеатр Сатурн, Универсам, Аптека. 

Улица проходит вдоль чётной стороны многоквартирных домов серии II-60, II-67, II-68-03 и одной серии двухэтажных магазинов. А также вдоль нечетной стороны трёх комплексных общежитий ВАЗа, сквера и парка победы. 

По улице Революционная № 5 магазин «Универсам» (ныне «Хит,Он») в советское время, в нём располагался единственный в городе эскалатор. 

По улице Революционная № 3, № 7, № 11 располагались три комплексных рабочих общежития ВАЗа, которые в 2009 году были приватизированы в многоквартирные дома. По адресу Революционная № 2, № 10, № 18, № 24 также располагались общежития различных советских организаций, приватизированных в 90-х годах. 

По улице Революционная № 48 в советское время располагалось двухэтажное здание «Ресторана Лада» в котором выступили с визитом в Тольятти Лев Лещенко и Алла Абдалова. В 90-х ресторан был снесен, а стройплощадка долгостроя законсервирована.

В здании № 60 в советское время располагался комиссионный магазин, ныне книжный магазин «Метида». В здании № 62 в советское время располагался сервисный центр «Электрон» по ремонту бытовой и аудио-видео техники, ныне ночной клуб «MDS».    

По улице Революционная № 1 расположен крупнейший «Автозаводский Рынок». В результате приватизации и реформы 2011 года мэра города А.Н.Пушкова муниципальный рынок полностью перешел в частную группу «Рынок Агро».

В 2000-х годах ЗАО «Восток Лада» по улице Революционная № 28-А построила Торговый Дом «Влада».  Здание «Дома мод» по улице Революционная № 13 реконструировано в спортивный комплекс «Ботек». Серия многоквартирных домов 3-А, № 7-Б, № 11-Б построены местной строительной компанией СК ООО «Единение».

Под землёй вдоль дома 56 и домов 50, 44, 40, 34 расположен объект гражданской обороны ГО и ЧС (бомбоубежище).

Места отдыха 
Между улицами Революционная и Юбилейная улица расположен «Парк Победы» в котором у мемориала вечного огня представлена боевая техника танк «ИС-3» и «ИСУ-152», а также 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС-3). 

В 2019 году напротив дворца спорта Волгарь завершено строительство «Итальянского сквера», на открытии которого выступила делегация посольства Италии в России.

В 2020 году напротив «Парка Победы» завершено строительство «Сквера в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101» с фонтанами, спортплощадками и велодорожками.

В 2021 году напротив дворца культуры ДКИТ завершено строительство «Семейного сквера имени Сергея Жилкина».

Здания и сооружения

Четная сторона 
 № 2, № 10, № 18, № 24 — многоквартирные дома (бывшие общежития)
 № 6 аптека 245 
 № 14 ресторан Жили были (быв. диетическая столовая)  
 № 20 торговый центр «Восход»
 № 24-А автостанция «Автопилот»
 № 28 продовольственный магазин/столовая
 № 28-А торговый дом Влада
 № 32 ресторан Чайхана (быв. парикмахерская)
 № 38 магазин 1000 мелочей 
 № 42 Спортмастер (бывший книжный магазин «Факел»)
 № 48 долгострой (бывший Ресторан Лада) 
 № 52 дом быта «Орбита»
 № 52-А торговый комплекс ТЦ «Русь на Волге»
 № 56 подземное Бомбоубежище
 № 58 тольяттинский почтамп ОПС-55
 № 60 книжный магазин «Метида» (бывший комиссионный магазин) 
 № 62 ночной клуб «MDS» (бывший магазин «Электрон»)
 № 64 ресторан «Рандеву» 
 № 66 торговый дом «Бриз»
 № 72 продовольственный магазин
 № 80 стадион «Торпедо»

Нечетная сторона 
 № 1 — Центральный Автозаводский рынок («Рынок Агро»)
 № 3, № 7, № 11 — многоквартирные дома (бывшие комплексные общежитием ВАЗа) 
 № 5 ТЦ ХитОн (бывший «Универсам»)
 № 3-А, № 7-Б, № 11-Б серия многоквартирных домов СК ООО «Единение»
 № 9 Кинотеатр «Сатурн»
 № 13 спортивный комплекс «Ботек» (бывший «Дом мод»)
 № 19 Спасо-Преображенский собор (Тольятти)
 Дворец культуры, искусства и творчества — 
 сквер и парк победы

Примечания 

Улицы Тольятти